Вильянуэва-де-ла-Серена () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас-Альтас. Занимает площадь 153 км². Население — 26111 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 118 км.

Население

Известные уроженцы 
 Фелипе Триго (1864—1916) — испанский писатель.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Бадахоса
Муниципалитеты Бадахоса